Die Hurrikansaison 2006 wird in verschiedene geographische Regionen unterteilt:
Atlantische Hurrikansaison 2006
Pazifische Hurrikansaison 2006
Pazifische Taifunsaison 2006